Slalom gigant kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1952 w Oslo został rozegrany 14 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Norefjell. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Andrea Mead-Lawrence z USA, srebro wywalczyła Austriaczka Dagmar Rom, a brąz zdobyła Niemka Annemarie Buchner. Konkurencję tą rozegrano po raz pierwszy w historii igrzysk olimpijskich.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1952